Pan Pacific Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Utsubo Tennis Center i Osaka, Japan i perioden 17. - 23. september 2019. Det var den 46. udgave af Pan Pacific Open, og af sponsorhensyn blev turneringen markedsført under navnet Toray Pan Pacific Open. Turneringen var en del af WTA Tour 2019 i kategorien WTA Premier. Banerne i Utsubo Tennis Center i Osaka var midlertidigt spillested for turneringen, mens den ordinære arena, Ariake Coliseum og Ariake Tennis Forest Park, blev renoveret som forberedelse til de olympiske lege i 2020.

Damesingletitlen blev vundet af Naomi Osaka, som i finalen besejrede Anastasija Pavljutjenkova med 6-2, 6-3 på en time og ni minutter, og som dermed blev den første japanske vinder af titlen siden Kimiko Date i 1995. Osaka vandt titlen uden sættab og var i finalen for tredje gang, idet hun tidligere havde tabte finalerne i 2016 (til Caroline Wozniacki) og 2018 (til Karolína Plíšková). Det var hendes anden titel i 2019 efter at hun tidligere på året havde vundet Australian Open.

Sejren i doubleturneringen gik til Chan Hao-Ching og Latisha Chan, der i den rent taiwanske finalen vandt over Hsieh Su-Wei og Hsieh Yu-Chieh med 7-5, 7-5.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 823.000 og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 18 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  (seks uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 24 spillere spillede om de sidste fire pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Alizé Cornet
  Zarina Dijas
  Han Xinyun
  Nicole Gibbs
  Varvara Flink
  Viktorija Tomova

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
  Whitney Osuigwe
  Katarzyna Kawa

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildacrd.

Eksterne henvisninger 
 Toray Pan Pacific Open  
 WTA - Tokyo 2019

Noter 

2019
WTA Tour 2019